Jayamukti (Banyusari), een plaats in Indonesië
Jayamukti (Cikarang Pusat), een plaats in Indonesië
Jayamukti (Pancatengah), een plaats in Indonesië
Jayamukti (Leuwisari), een plaats in Indonesië
Jayamukti (Cihurip), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing